Шайтан:
 Шайта́н () — в исламе злой дух, демон.

Топоним 
 Шайтан — озеро в Уржумском районе Кировской области.
 Шайтан — исчезнувшая деревня в Чусовском районе Пермского края.
 Шайтан-камень — остров в озере Иткуль в Челябинской области.
 Шайтан-Коба — грот в Крыму, памятник археологии.
 Шайтан — скалы на правом берегу реки Реж в Свердловской области, памятник природы.

Гидроним 
Русский Север
 Шайтан (река, впадает в Кожозеро) — река в Онежском районе Архангельской области.

Таймыр
Реки в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края:
 Шайтан (приток Авама),
 Шайтан (приток Верхней Таймыры),
 Шайтан (приток Малой Пуры),
 Шайтан (приток Пясины).

Урал
 Шайтан (река, впадает в Аятское озеро) — река в Невьянском районе Свердловской области.

Восточная Сибирь и Дальний Восток
 Шайтан (приток Бухурука) — река в Эвено-Бытантайском районе Якутии.
 Шайтан Речка — река в Зейском районе Амурской области.
 Шайтан (приток Правой Ингобы) — река в Омсукчанском районе Магаданской области.
 Шайтан (приток Тэнкэли) — река в Хасынском районе Магаданской области.

Фамилия 
 Шайтан, Алексей Константинович (род. 1984) — российский учёный, специалист в области биоинформатики, член-корреспондент РАН (2022).
 Шайтан, Борис Ильич (род. 1933) — ректор Российской академии менеджмента и агробизнеса, кандидат экономических наук, профессор.
 Шайтан, Вольдемар Саввич (1912—1997) — доктор технических наук, создатель волновой теории разрушительного воздействия шторма на берегозащитные сооружения.
 Шайтан, Константин Вольдемарович (род. 1949) — доктор физико-математических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова.
 Шайтан, Михаил Эммануилович (1895—1926) — русский и советский историк-медиевист.
 Шайтан, Ольга Ильинична (1913—1993) — инженер-гидрометеоролог. Автор около 45 морских гидрометеорологических ежегодников.

Разное 
 Шайтан — род в составе башкир.
 «Шайтан» () — художественный фильм режиссёра Кима Шапирона (Франция, 2006).
 «Шайтан» — российский боевой нож.
 «Шайтан-труба» — прозвище реактивного огнемёта «Шмель».

См. также 
 Шайтанка
 Шайтанское